Schwerer Raub bezeichnet:
Raub (Deutschland) #Schwerer Raub, § 250 StGB
Raub (Österreich) #Schwerer Raub

Siehe auch:
Raub (Schweiz)